Johann Cramer ist der Name folgender Personen:

* Johann Cramer (Politiker) (1905–1987), deutscher Politiker (SPD)

 Johann Baptist Cramer (1771–1858), deutscher Musiker und Komponist
 Johann Carl Cramer (1825–1850), deutscher Tischler und Baptist

 Johann Jacob Cramer (1705–1770), deutscher Musiker
 Johann Rudolf Cramer (1678–1737), Schweizer Theologe und Orientalist 
 Johann Thielemann Cramer († 1793), deutscher Sänger (Sopran) und Komponist
 Johann Ulrich von Cramer (1706–1772), deutscher Jurist und Philosoph

Siehe auch:
 Johannes Cramer (* 1950), deutscher Bauforscher und Architekt